Zé do Cedro e João do Pinho é uma dupla de música sertaneja do Brasil, formada pelos irmãos paulistanos José Aparecido Fernandes e João dos Santos Fernandes, respectivamente.

Ligações externas 
 TV Cultura - Minha Pardida, por Zé Cedro e João do Pinho
 Entrevista com Zé Cedro e João do Pinho
 Zé do Cedro e João do Pinho. Globo.com

Bandas de São Paulo (estado)
Duplas sertanejas